Гутцайт ( — хороший час, добрий час) — німецько-єврейське прізвище. Відомі носії:

 Гутцайт Вадим Маркович — український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон. Президент Федерації фехтування України.
 Гутцайт Оксана Петрівна — українська журналістка, радіо- і телеведуча.

Німецькі прізвища